Francja:
 Les Salles – gmina
 Les Salles-de-Castillon – gmina
 Les Salles-du-Gardon – gmina  
 Les Salles-Lavauguyon – gmina  
 Les Salles-sur-Verdon – gmina

Zobacz też:
 Salles